Праздники в Австрии определены федеральным или земельным законодательством.

Примечания

Ссылки 
 Österreichisches Arbeitsruhegesetz in der Fassung ab 1. Jänner 2008 (PDF, 270 kB)
 Фестивали и праздники Австрии в 2018 году

 
Списки:Австрия
Австрия